

Astronomia 
 40 Harmonia – asteroide scoperto nel 1856

Filosofia 
 Armonia delle sfere – concetto filosofico e cosmologico introdotto da Pitagora
 Armonia prestabilita – concetto teologico e religioso rielaborato da Leibniz

Mitologia 
 Armonia – personaggio della mitologia greca, figlia di Ares e di Afrodite. Fu moglie di Cadmo e madre di Ino

Musica 
 Armonia – componente del linguaggio musicale

Onomastica 
 Armonia – nome proprio di persona italiano femminile

Altro 
 Armonia – figlia di Gelone II
 L'Armonia – periodico torinese dell'Ottocento diretto da don Giacomo Margotti

Pagine correlate
 Harmonia
 Harmony

Altri progetti